El topónimo La Losa puede hacer referencia a:

 La Losa, un municipio de la provincia de Segovia, en Castilla y León, España.
 La Losa, una localidad del municipio de Casas De Benítez, y en la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha, España.
 La Losa, un puerto de montaña en el municipio de Santa Elena (Jaén), en Andalucía, España.
 La losa de los sueños, una obra de teatro en dos actos y en prosa, de Jacinto Benavente, estrenada en 1911.